Плана може бити:

 Плана (Параћин), насељено место у општини Параћин, Србија
 Плана (Краљево), насељено место града Краљева, Србија
 Плана (Сјеница), насељено место у општини Сјеница, Србија
 Плана (Колашин), насеље у општини Колашин, Црна Гора
 Плана (Билећа), насеље у општини Билећа, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Плана (Софија) (bg), насеље у општини Софија, Бугарска
 Плана (Тахов), град у округу Тахов, Чешка
 Плана (Чешке Будјејовице), насељено место у округу Чешке Будјејовице, Чешка
 Плана (планина у Србији), планина с десне стране реке Власине, од реке Стрвне до Састав Реке. Назива се још и Црквена Плана и огранак је планине Грамаде
 Плана (планина у Бугарској), планина у Бугарској
 Ђовани Антонио Амедео Плана, италијански астроном и математичар
 Плана (Копаоник), средњовековни рудник и трг у Копаоничкој област

Види још 
 Мала Плана (вишезначна одредница)
 Велика Плана (вишезначна одредница)